Bokon steht für:
 Bokon (Ostmiomaffo), ein Dorf im indonesischen Distrikt Ostmiomaffo in Westtimor

Bokon ist der Familienname von:
 Ernst Bokon (1922–1991), österreichischer Fußballspieler